

Sigle 
 Italiani nel Mondo – movimento politico italiano

Codici 
 INM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Innamincka (Australia)